Czarna Nefretete – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Anna Kłodzińska i Jan Tomaszewski, a rysunków Grzegorz Rosiński.

Fabuła komiksu 

Kapitan Żbik zostaje wezwany do zwłok znalezionych przy torach kolejowych. Zamordowanym okazuje się kolekcjoner sztuki Jan Mirski. Żbik przesłuchuje rodzinę zamordowanego - bratanicę wraz z mężem, przeszukuje mieszkania zamordowanego i ustala zaginięcie bardzo cennej figurki czarnej Nefretete z hebanu wysadzanej drogimi kamieniami. Po kilku miesiącach milicja wpada na jakiś trop. Sprawa ma związek z wiedeńskim kolekcjonerem sztuki, któremu proponowano kupno takiej figurki. Dzięki niemu milicja ustala podejrzanych i przeszukuje ich mieszkania, lecz znajduje tylko kopie figurki. Znaleziony ostatni list Jana Mirskiego wyjaśnia sprawę, oryginał Nefretete został ukryty w jego domu. Odnaleziona figurka trafia zgodnie z ostatnią wolą zmarłego do muzeum.

Dodatki 

 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, który przedstawia wyposażenie milicji w nowoczesne (lata 70) środki techniczne.
 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię Ireny Chojnackiej, która z narażeniem życia stawiła opór bandycie w rabowanym sklepie.
 Na czwartej stronie okładki umieszczono artykuł Kronika MO o organizowaniu pracy milicji w Białymstoku w roku 1944.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1970 - „Sport i Turystyka”, nakład: 100 000 egzemplarzy

Bibliografia 

 G. Rosiński, A. Kłodzińska, J. Tomaszewski: Czarna Nefretete. Warszawa: Sport i Turystyka, 1970.

Kapitan Żbik
Twórczość Grzegorza Rosińskiego